Rio Jacaré kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jacaré (tillflöde till São Francisco, Sergipe), vattendrag, 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Alagoas), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Paraíba, lat -6,87, long -35,32), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Pará, lat -0,96, long -50,81), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio Jacaré (periodiskt vattendrag i Brasilien, Sergipe, lat -10,95, long -37,67), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,05, long -45,27), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -13,84, long -40,66), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -10,05, long -42,22), 
 Rio Jacaré (vattendrag i Brasilien, Amazonas, lat -5,84, long -63,77), 

Robotskapade Brasilienförgreningar